Araguanã (Maranhão), comune brasiliano dello Stato del Maranhão
 Araguanã (Tocantins), comune brasiliano dello Stato del Tocantins